Draha je slovo s více významy
 průhon, cesta pro dobytek
 obecní pastvina
 dráha, odvozené slovo s několika významy, v některých tvarech s krácenou samohláskou
 Draha (Dolnooharská tabule) (355 m) – vrch v okrese Louny vsv. od obce Zbrašín
 Draha (Smolotely) – vesnice v obci Smolotely v okrese Příbram
 Novoveská draha, Vojovická draha – přírodní památky v okrese Plzeň-jih
 Draha – ulice, sídliště či jiný pomístní název v řadě obcí (Telnice, Hronov, Vrbice, Dlažov, Myslív, Řevničov, Žamberk, Vamberk, Hustopeče nad Bečvou, Senomaty, Hřebeč, Rychnov nad Kněžnou)

Slovo „draha“ pro označení cest nižší kvality je odvozeno od slovesa „dražání“, které znamenalo mýcení a klučení dřevin.

Reference